Cyzicus (Anatolië), stad in Anatolië
 Cyzicus (geslacht), geslacht van kreeftachtigen